Waldpusch ist der Name folgender geografischer Objekte in Polen:

Orte:
 Waldpusch, Kreis Ortelsburg, deutscher Name von Wałpusz (Ort), Powiat Szczycieński, Woiwodschaft Ermland-Masuren
 Waldpusch, Kreis Ortelsburg, deutscher Name von Stachy (Wielbark), Powiat Szczycieński, Woiwodschaft Ermland-Masuren

Gewässer:
 Waldpusch-See, früherer Name des Jezioro Wałpusz, Binnengewässer im Powiat Szczycieński, Woiwodschaft Ermland-Masuren
 Waldpusch, früherer Name des Wałpusza, Fluss im Powiat Szczycieński, Woiwodschaft Ermland-Masuren